Александр Кистяковский:
 Кистяковский, Александр Богданович (1904—1983) — советский биолог, орнитолог.
 Кистяковский, Александр Фёдорович (1833—1885) — русский юрист.